Гута — многозначный термин:
 Гута — в прошлом — металлургический или стекольный заводик, мастерская.
 «Гута» — советская и российская группа компаний, основана в 1989 году.
 Гута () — оазис в Сирии.

Топоним

Беларусь

Брестская область 
 Гута — деревня в Барановичском районе.
 Гута — деревня в Брестском районе.
 Гута — деревня в Ганцевичском районе.
 Гута — деревня в Дрогичинском районе.
 Гута — деревня в Ляховичском районе.
 Гута — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Гута — деревня в Поставском районе.
 Гута — деревня в Толочинском районе.
 Гута — деревня в Ушачском районе.

Гомельская область 
 Гута — упразднённая деревня в Ветковском районе.
 Гута — деревня в Наровлянском районе.
 Гута — деревня в Рогачёвском районе.

Гродненская область 
 Гута — деревня в Вороновском сельсовете Вороновского района.
 Гута — хутор в Полецкишском сельсовете Вороновского района.
 Гута — деревня в Дятловском районе.
 Гута — деревня в Ивьевском районе.
 Гута — хутор в Ошмянском районе.

Минская область 
 Гута — деревня в Березинском районе.
 Гута — деревня в Воложинском районе.
 Гута — деревня в Крупском районе.
 Гута — деревня в Узденском районе.

Могилёвская область 
 Гута — деревня в Лебедянковском сельсовете Белыничского района.
 Гута — посёлок в Техтинском сельсовете Белыничского района.
 Гута — деревня в Быховском районе.
 Гута — деревня в Кировском районе.
 Гута — деревня в Климовичском районе.

КНР 
 Гута () — район городского подчинения, городской округ Цзиньчжоу, провинция Ляонин.

Россия 
 Гута — деревня, Злынковский район Брянской области.
 Гута — бывший посёлок, Навлинский район Брянской области.
 Гута — деревня, Себежский район Псковской области (сельское поселение Себежское).
 Гута — деревня, Починковский район Смоленской области.
 Гута — деревня, Хиславичский район Смоленской области.

Словакия 
 Гута (; с 1948 года — Коларово) — город.

Украина 
 Гута — село, Немировский район, Винницкая область.
 Гута — село, Ратновский район, Волынская область.
 Гута — село, Ужгородский район, Закарпатская область.
 Гута — село, Богородчанский район, Ивано-Франковская область.
 Гута — село, Богуславский район, Киевская область.
 Гута — село, Золочевский район, Львовская область.
 Гута — село, Дрогобычский район, Львовская область.
 Гута — село, Червоноградский район, Львовская область.
 Гута — село, Костопольский район, Ровненская область.
 Гута — село, Глуховский район, Сумская область.
 Гута — село, Виньковецкий район, Хмельницкая область.
 Гута — село, Деражнянский район, Хмельницкая область.
 Гута — село, Славутский район, Хмельницкая область.
 Гута — село, Коропский район, Черниговская область.
 Гута — село, Репкинский район, Черниговская область.

Фамилия 
 Гута, Иван Николаевич (род. 1956) — советский и украинский деятель сельского хозяйства, Герой Украины.

См. также 
 Гута Межиречская
 Гута Обединская
 Гута Станиславчицкая
 Гута-Блищановская
 Гута-Бобрицкая
 Гута-Боровенская
 Гута-Бушинская
 Гута-Глебовская
 Гута-Добрынь
 Гута-Забелоцкая
 Гута-Зеленицкая
 Гута-Каменская
 Гута-Катюжанская
 Гута-Ксаверовская
 Гута-Лесовская
 Гута-Логановская
 Гута-Межигорская
 Гута-Молчанская
 Гута-Морозовская
 Гута-Перейма
 Гута-Потиевка
 Гута-Селицкая
 Гута-Скляна
 Гута-Стеблевская
 Гута-Страхование
 Гута-Студенецкая
 Гута-Ткачёва
 Гута-Чугорская
 Гута-Шершневская
 Гута-Юстиновка
 Гута-Яцковецкая